Als Christkindchesmarkt werden bezeichnet:

 Alzeyer Weihnachtsmarkt 
 Frankfurter Weihnachtsmarkt